Alcione (cantora) — cantora brasileira
 Alcíone — na mitologia grega, filha de Eolo, filho de Heleno
 Alcíone (filha de Atlas) — na mitologia grega, uma das Plêiades
 Alcyone (estrela) — estrela mais brilhante do grupo das Plêiades

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de música
Desambiguações de mitologia